Береника (; , „Носеща победа“) може да се отнася за:

 Береника (тракийска царица), втората съпруга на Севт III, регентка 315-310 пр.н.е.
 Жени от династията Птолемеи
 Береника I, съпруга на Птолемей I (упр. 304–282 пр.н.е.)
 Береника Млада, дъщеря на Птолемей II, съпруга на Антиох II Теос (упр. 261–246 пр.н.е.)
 Береника II, съпруга на Птолемей III Евергет (упр. 246–221 пр.н.е.)
 Клеопатра Береника III, дъщеря на Птолемей IX, съпруга на Птолемей X и Птолемей XI, регентка 81–80 пр.н.е.
 Береника IV, дъщеря на Птолемей XII, регентка 58–55 пр.н.е.
 Береника (майка на Агрипа), дъщеря на Саломе I, майка на Ирод Агрипа I
 Береника, дъщеря на Ирод Агрипа I, любовница на император Тит

Светии:
 Береника, мъченица от 1 век, известна като Света Вероника, почитана при католиците на 4 февруари, при православните на 4 октомври

В географията:
 Береника (Киренайка), днешен либийски Бенгази
 Береника (Епир), град в Епир
 Береника (Баранис), пристанище на южното Червено море
 Береника (Оцелис), птоломейско пристанище на Червено море, в Баб ел-Мандеб при Оцелис
 Береника (Деире), птоломейско пристанище на Червено море, в Баб ел-Мандеб при Kap Deirê при Джибути
 Береника Панхрисос, в нубийската пустиня, Египет, днешен Акаба

 (653) Береника, астероид